Михалки́но — топоним в России:

Населённые пункты 
 Михалкино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Михалкино — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Михалкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Михалкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Михалкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Михалкино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Михалкино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Михалкино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Михалкино — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Михалкино — село в Нижнеколымском районе Якутии.

Другое 
 Михалкино — остров в Восточно-Сибирском море.

См. также 
 Большое Михалкино
 Малое Михалкино